Muscel poate fi:

Muscel, Buzău
Râul Muscel
Județul Muscel (interbelic)
Albeștii de Muscel, Argeș
Comuna Poienarii de Muscel, Argeș
Câmpulung Muscel

Vezi și 
 Mușcel (dezambiguizare)

Toponime românești